Líbano kan syfta på:

Colombia 

 Líbano (kommun), Tolima, 
 Líbano (ort), Tolima,